José María de Urquinaona y Vidot – vescovo di Barcellona del XIX secolo
 Plaça Urquinaona – piazza di Barcellona
 Urquinaona – stazione della metropolitana di Barcellona